Дянко Стефанов може да се отнася за:

 Дянко Стефанов (БКП) (1915-1943) – секретар на Окръжния комитет на БКП – Русе.
 Дянко Стефанов (вилна зона) – вилна зона на Русе
 Дянко Стефанов (стадион) – сега стадион „Лудогорец“